Александр Аксентьевич Шевченко (26 июня 1937, совхоз «Партизане», Симферопольский район, Крым — 15 января 2016) — украинский политический деятель и учёный-правовед. Народный депутат Украины. Член партии Всеукраинское объединение «Свобода».

Биография 

Родился в Крыму, где его родители скрывались из-за опасений в раскулачивании. Перед Великой Отечественной войной семья возвращается на Киевщину. Здесь он идет в школу. Любимые предметы — история, география, литература.

По окончании десяти классов сдает экзамены в юридический факультет университета имени Шевченко в Киеве, но не проходит по конкурсу вследствие социального статуса родителей.  Вербуется лесорубом в тайге — в Архангельскую область. Вернувшись, снова безуспешно пробует поступить на юридический факультет. 

После срочной службы в Советской армии поступает на историко-философский факультет. Специализация — международные отношения, перевод. Учится на отлично, свободно владеет английским языком. Работал ассистентом кафедры истории Днепропетровского университета, потом едет переводчиком на строительстве металлургического комбината в Египет. Вернувшись, поступает в аспирантуру в Киеве.

А в 1971 году исполняется его давняя мечта — он получает приглашение работать на юридическом факультете. В 1972 году защищает кандидатскую диссертацию, посвящу политике США на Ближнем Востоке, материал которой собрал в Египте. Докторскую диссертацию, посвященную взаимоотношениям США и Советского Союза, защищает лишь в 1995 году.

Являлся профессором кафедры теории и истории государства и права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Автор многих пособий по истории государства и права Украины.

На выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 года был избран народным депутатом Украины от партии Всеукраинское объединение «Свобода» под пятым номером в избирательном списке. В парламенте стал членом Комитета Верховной Рады по иностранным делам. Является автором проекта Конституции Украины, предлагаемого объединением «Свобода». Также входил в состав Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Политические взгляды 
Выступал за пропорциональное распределение национального дохода и пропорциональное представительство в органах власти, которые можно считать сегрегационными, и других социальных институциях по этническому принципу: если этнические украинцы составляют, по его словам, 78% населения Украины, то на них должно приходиться 78% прибылей производства, 78% мест в парламенте, 78% университетской профессуры и т. д. Он поддерживал право гражданского населения на владение оружием, но выступал против смертной казни.

Примечания

Ссылки 
 Страница А. А. Шевченко  на сайте Верховной Рады Украины

Выпускники Киевского университета
Преподаватели Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены партии «Свобода»
Историки Украины
Историки права